5 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1921)
 5 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1939)